Laurent Brossoit (né le  à Port Alberni dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2008-2009 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu || 1 ||  ||  ||  || 37 || 5 || 8,2 || 77,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Capitals de Cowichan Valley || LHCB || 21 || 10 || 8 || 0 || 999 || 61 || 3,66 || 90,1 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu || 2 || 0 || 1 || 0 || 86 || 4 || 2,8 || 94,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu || 34 || 13 || 12 || 2 ||  || 92 || 3,32 || 88,7 || 2 || 0 || 2 || 0 || 2 || 117 || 7 || 3,59 || 87,5 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu || 61 || 42 || 13 || 5 ||  || 147 || 2,47 || 91,4 || 3 || 2 || 20 || 16 || 4 ||  || 41 || 2,04 || 93,3 || 2 || 0
|-
| 2012-2013 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu || 49 || 33 || 8 || 6 ||  || 107 || 2,25 || 91,7 || 5 || 17 || 22 || 14 || 8 ||  || 40 || 1,82 || 93,5 || 5 || 0
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 2 || 0 || 1 || 0 || 94 || 9 || 5,72 || 82,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Aces de l'Alaska || ECHL || 3 || 2 || 0 || 0 || 126 || 0 || 0 || 100 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 8 || 2 || 5 || 0 || 416 || 25 || 3,6 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Condors de Bakersfield || ECHL || 35 || 24 || 9 || 2 ||  || 74 || 2,14 || 92,3 || 6 || 22 || 16 || 10 || 6 || 976 || 37 || 2,27 || 92,1 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 53 || 25 || 22 || 4 ||  || 130 || 2,56 || 91,8 || 4 || 0 || 2 || 1 || 0 || 87 || 5 || 3,46 || 90,9 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 2 || 2 || 96,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 31 || 18 || 9 || 3 ||  || 80 || 2,66 || 92,0 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 5 || 0 || 4 || 1 || 298 || 18 || 3,61 || 87,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 21 || 9 || 8 || 0 ||  || 53 || 2,67 || 90,8 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 8 || 4 || 1 || 0 || 334 || 11 || 1,99 || 92,8 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 28 || 2 || 4,42 || 75 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 14 || 3 || 7 || 1 || 740 || 40 || 3,24 || 88,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH || 29 || 15 || 10 || 1 ||  || 79 || 2,68 || 91,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH || 21 || 13 || 6 || 2 ||  || 49 || 2,52 || 92,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH ||19 || 6 || 7 || 1 ||  || 54 || 3,28 || 89,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021  || Jets de Winnipeg || LNH || 14 || 6 || 6 || 0 || 744 || 30 || 2,42 || 91,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH ||  || 

| 82 || 32 || 32 || 5 ||  || 204 || 2,83 || 90,8 || 2 || 0
| 1 || 0 || 0 || 28 || 2 || 4,42 || 75 || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels 
2011-2012 : 
champion de la Coupe Ed Chynoweth avec les Oil Kings d'Edmonton.
remporte le trophée airBC remis au meilleur joueur des séries éliminatoires.
2012-2013 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'Association de l'Est de la LHOu.
2013-2014 :
nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de l'ECHL.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'ECHL.
2015-2016 : participe au Match des étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Port Alberni
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Golden Knights de Vegas